Parco nazionale Yoho – parco nazionale del Canada
 Ted Yoho – politico statunitense